Ге́нри А́рчибалд Уи́льямс (; 29 июля 1898 — 8 апреля 1980), более известный как  Га́рри Уи́льямс () — английский футболист, левый инсайд. Выступал за английские клубы «Сандерленд», «Честерфилд», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Футбольная карьера 
Родился в ,  графство Ноттингемшир. Выступал за местный клуб «Хакнолл Олимпик». В 1918 году стал игроком «Сандерленда». В основном составе «чёрных котов дебютировал только в сезоне 1920/21, сыграв один матч в Первом дивизионе.

В 1921 году перешёл в клуб «Честерфилд», выступавший в Мидлендской футбольной лиге. По итогам сезона 1920/21 «Честерфилд» вышел в Третий северный дивизион Футбольной лиги. Уильямс успешно выступил в новом турнире, забив 10 мячей в 28 матчах того сезона.

В мае 1922 года Уильямс перешёл в «Манчестер Юнайтед», который на тот момент выступал во Втором дивизионе. Дебютировал за клуб в первом матче сезона 1922/23 против «Кристал Пэлас» на стадионе «Олд Траффорд»; матч завершился победой «Юнайтед» со счётом 2:1. Всего в сезоне 1922/23 провёл за клуб 5 матчей (все — в рамках лиги) и забил 2 мяча (2 сентября — против «Кристал Пэлас» на выезде и 9 сентября — против «Вулверхэмптон Уондерерс» на выезде).

В сентябре 1923 года перешёл в клуб «Брентфорд», который выступал в Третьем южном дивизионе. Провёл в команде два сезона, сыграв 56 матчей и забив 8 мячей.

Достижения 
 Честерфилд
 Обладатель : 1920/21

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брентфорд»